Марсийи:

 Марсийи — коммуна во Франции, в департаменте Приморская Шаранта.
 Марсийи — коммуна во Франции, в департаменте Мозель.

См. также 
 Марсийи-ле-Эйе
 Марсийи-Оньи
 Марсийи-сюр-Тий
 Марсийи-э-Драси